Le  Grand Prix moto de Rio de Janeiro 1999 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1999. La compétition s'est déroulée du 22 au  sur l'Autódromo Internacional Nelson Piquet connu sous le nom de Jacarepaguá.

C'est la quatrième édition du Grand Prix moto de Rio de Janeiro.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Rio de Janeiro
Brésil
Sport au Brésil en 1999
Sport en octobre 1999